Auxis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier 1829. Auxis ingår i familjen makrillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Makrillfiskar
Auxis